Ноа Оливьер Смит (; род. 26 февраля 2000), более известен как Yeat (альтернативно стилизуется как YËAT) — американский рэпер, певец, автор песен и музыкальный продюсер. Он получил признание в середине 2021 года после выпуска своего микстейпа 4L и дебютного студийного альбома Up 2 Më.

Ранняя жизнь 
Yeat родился 26 февраля 2000 года в Ирвайне, Калифорния, в семье мексиканского отца и матери румынского происхождения. В подростковом возрасте он переехал в Портленд, штат Орегон, и учился в средней школе Лейкридж. После окончания Yeat переехал в Нью-Йорк, чтобы продолжить свою музыкальную карьеру, прежде чем в конце концов вернуться в Лос-Анджелес, где он живёт в настоящее время.

Музыкальный стиль 
Yeat начал создавать музыку с эффектом Auto-Tune. Его вдохновил альбом Whole Lotta Red от Playboi Carti. Yeat перенял мелодичный стиль рэпа, который сравнивают с Playboi Carti, Фьючером и Янг Тагом. Ноа заявил, что последние два являются одними из его самых больших источников вдохновения.

Yeat часто использует фразы «twizzy» и «luh geeky» в своих текстах, а также часто ссылается на .

Некоторые аспекты музыки Yeat стали интернет-мемами, например, частое использование звуков колокола в инструментале его песен.

Дискография

Студийные альбомы

Микстейпы 
 Wake Up Call (2019)
 I'm So Me (2020)
 Alivë (2021)
 4L (2021)

Мини-альбомы 
 Deep Blue Strips (2018)
 Different Creature (2019)
 We Us (2020)
 Hold Ön (2020)
 Trёndi (2021)
 Lyfë (2022)

Синглы

Примечания 

Рэперы США
Рэперы, известные под псевдонимами
Мамбл-рэперы
Рэперы США XXI века
Авторы песен